Okręty US Navy o nazwie USS  "Flamingo":
 Pierwszy "Flamingo" (AM-32) był trałowcem typu Lapwing, który został zwodowany w 1918. Służył między innymi w U.S. Coast and Geodetic Survey. Sprzedany na złom w 1953.
 Drugi "Flamingo" (AMc-22) miał być jednostką rybacką "Harriet N. Eldridge", ale w 1940 został nabyty przez US Navy. W służbie w latach 1941-1946.
 Trzeci "Flamingo" (AMS-11) był trałowcem typu YMS-1, podtyp YMS-135. Był w służbie w latach 1942-1959.

Flamingo